Byder ist der Familienname folgender Personen:
 Anne Sofie Byder (* 1973), dänische Schauspielerin
 Søren Byder (* 1972), dänischer Schauspieler
 Sylvester Byder (* 1999), dänischer Schauspieler